Colombo hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas 
 Colombo, capital de Sri Lanka.
 Colombo (Paraná), estado de Paraná, Brasil.

Otros 

 Colombo (1865), navío de la Armada del Imperio del Brasil que sirvió en la Guerra de la Triple Alianza.
 Colombo (ópera), ópera en cuatro actos con música de Antônio Carlos Gomes.
 Colombo (serie), nombre para España de una serie de televisión, y apellido del protagonista.
 Operación Colombo, operativo de la DINA de dictadura militar chilena (en julio de 1975).
 Plan Colombo, organización económica internacional comenzó en 1950 dirigido al desarrollo social.